Józef Jakubowicz (1925–2013) – polski Żyd, więzień obozów koncentracyjnych i pracy przymusowej
 Józef Jakubowicz (1932–1992) – polski nauczyciel i działacz partyjny, wicewojewoda tarnobrzeski